Тајван се може односити на:

 Тајван (острво)
 Република Кина, познатија као Тајван, међународно непризната држава
 Тајван (Народна Република Кина), покрајина Народне Републике Кине
 , контроверзни термин представљања Тајвана као саставног дела Кине
 , покрајина Републике Кине
 , или Република Тајван, краткотрајна држава